Antonio Iannucci – arcivescovo cattolico italiano
Armando Iannucci – comico, sceneggiatore e regista scozzese
Giuseppe Iannucci – militare italiano